Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos (Cárdenas, 1994. augusztus 15. –) a mexikói válogatott labdarúgója, aki 2018 óta a CF Monterrey középpályása, a válogatottban azonban védőként játszik. Ő az első Tabasco államban született és ott nevelkedett játékos, aki gólt szerzett a mexikói első osztályban, és az első tabascói, aki bekerült a válogatottba is.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A 2009–2010-es szezonban a negyedosztályú Once Hermanos csapatában játszott, majd 2011-től 2013-ig a Jaguares de 48-ban. Ezután egy évig a Pumas Naucalpanban szerepelt, majd 2014. november 23-án a Pumas UNAM színeiben bemutatkozott a mexikói első osztályban is. Eddigi legjobb eredménye egy bajnoki második hely (2015 Apertura). 2018 nyarán a CF Monterreyhez igazolt.

A válogatottban
A felnőtt válogatottban először 22 évesen, 2016. október 8-án lépett pályára egy Új-Zéland elleni barátságos mérkőzésen, majd további barátságosokon és világbajnoki selejtezőkön is szerepet kapott. 2017-ben bekerült a CONCACAF-aranykupán szereplő keretbe. A 2018-as világbajnokságon alapembernek számított a csapatban, sok időt töltött a pályán. A Svédország elleni, június 27-i csoportmérkőzésen vb-történelmi rekordot döntött azzal, hogy mindössze 13 másodperc elteltével sárga lapot kapott egy Ola Toivonen elleni szabálytalanságért.

Része volt a 2019-es CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói csapatnak is, majd játszott világbajnoki selejtezőket, 2022-ben pedig beválogatták a világbajnokságon szereplő mexikói keretbe is.

Mérkőzései a válogatottban

Források

Jesús Gallardo a mexikói bajnokság honlapján 
Jesús Gallardo a MedioTiempo.com-on 

Mexikói labdarúgók
1994-ben született személyek
Az UNAM Pumas labdarúgói
A Monterrey labdarúgói
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói